Luciano Ceschia (1925-1991), pittore e scultore italiano
Michela Ceschia (1958), cestista italiana